Luigi di Fiandra 
Luigi I di Fiandra
Luigi II di Fiandra